Gammelsbach ist ein geographischer Name:

Ortsteil:
 Gammelsbach, Ortsteil der Stadt Oberzent im Odenwaldkreis, Hessen

Gewässer:
 Gammelsbach (Neckar), rechter Zufluss des Neckars im Odenwald bei Ebersbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Gammelsbach (Olef), linker Zufluss der Olef in der Oleftalsperre bei Hellenthal, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Gammersbach